One Love, One Rhythm — The 2014 FIFA World Cup Official Album — официальный сборник песен различных исполнителей, специально написанных и отобранных для чемпионата мира по футболу в Бразилии, изданный 8 мая 2014 лейблом Sony Music Entertainment.

История 
В альбоме представлены различные известные бразильские певцы: Арлиндо Крус — исполнитель песни официального талисмана чемпионата Фулеко «Tatu Bom de Bola», Серхио Мендес, Бебель Жилберту, победитель конкурса SuperSong Родриго Алексей совместно с Претой Жил, пагоде-группа Psirico. Так же американская группа The Isley Brothers с оригинальной песней 1960-х годов, норвежско-испанская певица Аделен, канадская регги-поп-группа MAGIC!, багамская группа Baha Men, японские исполнительницы Мика Накасима и Милия Като. В качестве бонус-треков делюкс-издания альбома использованы ремиксы официальной песни чемпионата, сделанная афро-бразильским блоком Olodum и песни официального талисмана «Tatu Bom de Bola», сделанная DJ Memê.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Сборники 2014 года
Чемпионат мира по футболу 2014
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke